Schomaker ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Schomaker (1907–1982), deutscher Schriftsteller und Heimatforscher
 Andreas Schomaker (* 1959), deutscher Jurist und Polizeipräsident
 Antje Schomaker (* 1992), deutsche Singer-Songwriterin
 Iossif Andrejewitsch Schomaker (1859–1931), russischer Segler und Olympiamedaillengewinner

Siehe auch:
 Schomacker
 Shoemaker